Il singolare  del Moorilla Hobart International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.
Al'ona Bondarenko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato a causa di un infortunio al polso.

Jarmila Groth ha battuto in finale 6–4, 6–3 Bethanie Mattek-Sands.

Teste di serie

 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno, ritiro)
 Cvetana Pironkova (primo turno)
 Roberta Vinci (quarti di finale)

  Klára Zakopalová (semifinali)
  Jarmila Groth (campionessa)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Angelique Kerber (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Moorilla Hobart International 2011